Il singolare del Canada Masters 2006 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2006.

Kim Clijsters era la detentrice del titolo, ma si è ritirata a causa di un infortunio durante il match di secondo turno contro Stéphanie Dubois.

Ana Ivanović ha battuto in finale 6–2, 6–3 Martina Hingis.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Kim Clijsters (secondo turno, Ritirata per infortunio)
  Marija Šarapova (ritirata)
  Nadia Petrova (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (quarti)
  Nicole Vaidišová (terzo turno, Ritirata per infortunio)
  Anastasija Myskina (secondo turno)
  Martina Hingis (finale)
  Francesca Schiavone (secondo turno)
  Dinara Safina (semifinali)

  Anna-Lena Grönefeld (secondo turno)
  Daniela Hantuchová (terzo turno)
  Flavia Pennetta (secondo turno)
  Ana Ivanović (campionessa)
  Katarina Srebotnik (quarti)
  Marija Kirilenko (secondo turno)
  Li Na (primo turno)
  Anabel Medina Garrigues (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2006